Arthur Goldreich - um activista anti-apartheid sul-africano
 Oded Goldreich - um cientista da computação
 Peter Goldreich - um astrofísico
 3805 Goldreich - asteróide 3805 da cintura principal